Рэй Булл — британский психолог, заслуженный профессор судебной психологии Лестерского университета. Он также является приглашенным профессором Портсмутского университета и по совместительству профессором уголовного розыска Университета Дерби. С 2014 года он является президентом Европейской ассоциации психологии и права.

Работа 
Булл известен своей работой по проведению следственных допросов подозреваемых в совершении преступлений, свидетелей и потерпевших.

Почести и Награды 
Булл был избран почетным членом Британского психологического общества в 2010 году, членом Ассоциации психологических наук в 2009 году и получил высшую академическую премию "Международной исследовательской группы по проведению интервью" в 2009 году. В 2012 году он стал первым почетным пожизненным членом "Международной следственной исследовательской группы по интервьюированию". В 2008 году он получил премию Европейской ассоциации психологии и права за пожизненный вклад в психологию и право.

Примечания